Пётр Маслов:
 Маслов, Пётр Александрович (род. 1962) — российский дизайнер полиграфии, график, художник.
 Маслов, Пётр Васильевич (1930—2017) — советский механизатор, Герой Социалистического Труда.
 Маслов, Пётр Павлович (1867—1946) — российский политический деятель, меньшевик, впоследствии учёный-экономист, академик АН СССР.
 Маслов, Пётр Семёнович (1918—1993) — советский актёр, педагог.